Karl Michaelis ist der Name folgender Personen:

* Karl Michaelis (Rechtswissenschaftler) (1900–2001), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl Leopold Michaelis (1822–1886), deutscher Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Theodor Michaelis (1852–1914), deutscher Pädagoge und Stadtschulrat von Berlin